Výraz protlačování se používá ve více významech:

 V technice
 Způsob třískového obrábění kovů – obdoba protahování
 Způsob objemového tváření – protlačování (tváření), viz též extruze
 Ve stavebnictví – způsob ražby štol v zeminách